Simón Bolívar, državnik
 Bolívar (država u Venezueli)
 Bolívar (departman), u Kolumbiji
 Bolívar (pokrajina), u Ekvadoru
 Bolivar Peninsula (Teksas)
 venezuelanski bolivar, valuta
 Pico Bolívar, najviši vrh Venezuele
 Pico Simón Bolívar, najviši vrh Kolumbije